Това е списъкът с епизоди на сериала „Менталистът“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2008 – 2009

Сезон 2: 2009-2010

Сезон 3: 2010-2011

Сезон 4: 2011-2012

Сезон 5: 2012-2013

Сезон 6: 2013-2014

Сезон 7: 2014-2015 

Менталистът